Dentro de la historia de Grecia, el término Liga Helénica puede referirse a:

La Liga Panhelénica, asociación de ciudades estado griegas contra los persas, durante las Guerras Médicas del siglo V a. C.
La Liga de Corinto, una asociación de ciudades estados griegas bajo el dominio de Filipo II de Macedonia y Alejandro Magno durante el siglo IV a. C.
La asociación de griegos bajo Antígono y Demetrio de Macedonia, contra Casandro (también de Macedonia), en 302 a. C.
La asociación de ciudades griegas bajo Adriano, en 191 d. C.

Enlaces externos 
La Liga Helénica de Adriano (en inglés)